Riiser-Larsen ist der Familienname von:
 Hjalmar Riiser-Larsen (1890–1965), norwegischer Luftfahrtpionier und Polarforscher

Sonstiges:
 Riiser-Larsen-Halbinsel, Halbinsel an der Prinz-Harald-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Riiser-Larsen-Schelfeis, Schelfeis vor der Prinzessin-Martha-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Riiser-Larsen-See, Randmeer des Südlichen Ozeans, Antarktis
 Mount Riiser-Larsen, Berg im Enderbyland, Antarktika